La! Neu? (la! NÊU?) — немецкая краут-рок-группа, образованная Клаусом Дингером, участником групп Kraftwerk, Neu! и La Düsseldorf. С 1996 года группа выпускала альбомы на специально образованном сублейбле «Dingerland» японского лейбла Captain Trip Records.

Под названием La! Neu? также выходили записи друзей Дингера — альбом клавишника Рембрандта Ленсинка God Strikes Back, альбом группы Bluepoint Underground, а также альбом Die With Dignity «Kraut». Альбом Дингера Blue был записан в 1984—1986 и выпущен в 1999 году в рамках проекта La! Neu?.

С 2001 года группа и лейбл Dingerland были неактивны.

Клаус Дингер умер 21 марта 2008 года.

Музыканты 
 Klaus Dinger (вокал, электроника)
 Viktoria Wehrmeister (вокал, перкуссия)
 Dirk Flader (гитара)
 Thomas Klein (ударные)
 Rembrandt Lensink (клавишные)
 Konstantin Wienstroer (бас)
 Andreas Reihse (клавишные)
 Klaus Immig (ударные, перкуссия)

Дискография

Альбомы 
 1996 — Düsseldorf
 1997 — Zeeland
 1998 — Goldregen (Gold Rain)
 1998 — Year of the Tiger
 1999 — Blue (la Düsseldorf 5)

Концертные записи 
 1998 — Cha Cha 2000 — live in Tokyo — 2CD
 1999 — Live in Tokyo 1996 Vol. 2 — 2CD
 2001 — Live at Kunsthalle Düsseldorf — 2CD

Ссылки 
 Официальный сайт Клауса Дингера 
 Captain Trip Records

Экспериментальные музыкальные коллективы
Группы краут-рока
Группы прогрессивного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2001 году